Ailoklaran, Ailok Laran oder Ailoc Laran steht für:

 einen Ortsteil des osttimoresischen Sucos Bairro Pite, Dili, siehe Ailoklaran (Bairro Pite)
 eine Aldeia des osttimoresischen Sucos Camea, Dili, siehe Ailoc Laran (Camea)
 ein Stadtteil im osttimoresischen Suco Camea, Dili, siehe Ailoc Laran (Stadtteil)
 eine Aldeia des osttimoresischen Sucos Hera, Dili, siehe Ailoc Laran (Hera)
 einen Ortsteil des Ortes Hera, Suco Hera, Dili, siehe Ailoc Laran (Ortsteil, Hera)
 eine Aldeia des osttimoresischen Sucos Camenaça, siehe Camenaça